Duvivier ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Duvivier (1772–1846), belgischer Politiker 
 Benjamin Duvivier (1730–1819), französischer Medailleur
 Charles-Pierre Girault-Duvivier (1765–1832), französischer Grammatiker 
 George Duvivier (1920–1985), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Julien Duvivier (1896–1967), französischer Filmschaffender
 Martine Duvivier (* 1953), französische Mittelstreckenläuferin und Sprinterin
 Hans Christian Duvivier (* 1959), deutscher Künstler in Köln